Severe combined immunodeficiency, een aangeboren immuunziekte
 Scid (computerschaakdatabase), een schaakdatabase